Переския шиповатая, или Переския колючая, или Барбадосский крыжовник () — вид быстрорастущих лиан из рода Переския семейства Кактусовые.

Растение даёт съедобные плоды.

Биологическое описание 

Переския шиповатая — лиана, вьющаяся вокруг опоры, длиной до 10 м, с глянцевыми мясистыми продолговато-овальными листьями 3,2-10 см длиной.

Плоды круглые или овальные, лимонного, жёлто-оранжевого или красноватого цвета, 1-2 см в диаметре, окружены листовыми чашелистиками. Внутри плода находится сочная мякоть с несколькими маленькими, коричневыми или чёрными, мягкими семенами.

Распространение 
Родина растения — Антильские острова, Панама и береговая полоса северной части Южной Америки.

Барбадосский крыжовник также выращивают во всей тропической Америке, а также в Австралии, Индии, Калифорнии, Израиле, на Филиппинах и на Гавайских островах. В 1979 году его выращивание было запрещено в Южной Африке, потому что он быстро распространялся и подавлял естественную растительность.

Использование 
В пищу используют листья растения (для изготовления салатов) и плоды. Также растение выращивают в качестве живых изгородей.

Примечания

Ссылки 
  
 EKOHOME.RU
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.

Кактусовые
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки
Фрукты
Плодовые кустарники
Декоративные кустарники
Комнатные растения
Ягодные культуры